El apellido Smolarek puede referirse a:

Wlodzimierz Smolarek, (1952) futbolista polaco.
 Euzebiusz Smolarek, (1980) futbolista polaco.